Майгатт - фамилия:

 Майгатт, Джеффри — кинооператор. 
 Майгатт, Робертсон — американский художник.
 Майгатт, Трейси — американский писатель

См. также 
 Майга
 Майген